Ка́рлссон () — шведське прізвище. Буквально — «син Карла».

Відомі носії прізвища:
 Агнес Карлссон (;  1988) — шведська співачка.
 Альбертіна Карлссон (; 1848—1930) — шведська зоологиня.
 Андерс Карлссон (;  1960) — шведський хокеїст.
 Андреас Карлссон (;  1975) — шведський хокеїст.
 Антон Карлссон (;  1996) — шведський хокеїст.
 Арвід Карлссон (;  1923) — шведський фармаколог.
 Габріель Карлссон (;  1997) — шведський хокеїст.
 Генрі Карлссон (; 1917—1999) — шведський футболіст.
 Генрік Карлссон (;  1983) — шведський хокеїст.
 Герберт Карлссон (, 1896—1952) — шведський футболіст.
 Ейнар Карлссон (; 1909—1967) — шведський футболіст.
 Ерік Карлссон (;  1990) — шведський хокеїст.
 Єспер Карлссон (;  1998) — шведський футболіст, форвард.
 Інгвар Карлссон (;  1934) — шведський політик, колишній прем'єр-міністр Швеції (1986—1991, 1994—1996), лідер Соціал-демократичної партії Швеції (1986—1996).
 Каріна Карлссон (;  1963) — колишня шведська тенісистка.
 Кент Карлссон (;  1945) — шведський футболіст та футбольний тренер.
 Пер Карлссон (;  1986) — шведський футболіст.
 Пернілла Карлссон (;  1990) — фінська гандболістка, член збірної Фінляндії з гандболу.
 Тобіас Карлссон (;  1981) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Фріда Карлссон (;  1999) — шведська лижниця.
 Ян Карлссон (;  1966) — шведський велогонщик, олімпійський медаліст (1988).

Інше 
 9623 Карлссон (9623 Karlsson) — астероїд головного поясу, відкритий 21 березня 1993 року.

Ка́рлсон () — прізвище, тотожне за значенням.
Персоналії
 Карл Карлсон — співробітник ОГПУ та НКВД, організатор Голодомору в Україні.
 Гретхен Карлсон (;  1966) — американська журналістка.
 Гуннар Карлсон (;  1958) — генерал Збройних Сил Швеції.
 Даніель Карлсон Соландер (; 1733—1782) — шведський ботанік та зоолог, натураліст, один з «апостолів Ліннея».
 Ділан Карлсон (;  1968) — американський музикант, найвідоміший як лідер та єдиний постійний учасник гурту «Earth».
 Джон Карлсон (;  1990) — американський хокеїст шведського походження.
 Честер Карлсон (); 1906—1968) — американський фізик та винахідник.
 Фредрік Фердинант Карлсон (; 1811—1887) — шведський історик та політик.

Персонажі
 Карлсон (персонаж) () — літературний персонаж, вигаданий шведською письменницею Астрід Ліндгрен.
 Карл Карлсон () — вигаданий персонаж мультсеріалу «Сімпсони», один з найкращих друзів Гомера.

Див. також 
 Патруль Карлсона
 Шведське ім'я

Шведські прізвища